Phantom II ist die Bezeichnung für:

 Rolls-Royce Phantom II, ein von 1929 bis 1935 hergestellter britischer Luxuswagen.
 McDonnell F-4-Phantom II, ein US-amerikanisches Jagdflugzeug.